Pekao Szczecin Open 2022 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2022 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 12–18 września 2022 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 134 920 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w polskim sporcie